Barry Paul Gibbs (né le  à Lloydminster dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel retraité qui évolua dans la Ligue nationale de hockey de 1967 à 1980.

Biographie 
Repêché au premier rang par les Bruins de Boston au repêchage amateur de la LNH 1966. Il joua pour les Bruins, les North Stars du Minnesota, les Flames d'Atlanta, les Blues de Saint-Louis et les Kings de Los Angeles. Il fut capitaine des Blues pendant la saison 1978-1979.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1967-1968|| Bruins de Boston || LNH|| 16|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1967-1968||Blazers d'Oklahoma City||CPHL || 41|| 7|| 16|| 23|| 154|| 7|| 1|| 2|| 3|| 24
|-
|1968-1969|| Bruins de Boston || LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1968-1969 || Blazers d'Oklahoma City || LCH || 55|| 3|| 25|| 28|| 194|| 12|| 0|| 4|| 4|| 53
|-
|1969-1970|| North Stars du Minnesota || LNH|| 56|| 3|| 13|| 16|| 182|| 6|| 1|| 0|| 1|| 7
|-
|1970-1971|| North Stars du Minnesota || LNH|| 68|| 5|| 15|| 20|| 132|| 12|| 0|| 1|| 1|| 47
|-
|1971-1972|| North Stars du Minnesota || LNH|| 75|| 4|| 20|| 24|| 128|| 7|| 1|| 1|| 2|| 9
|-
|1972-1973|| North Stars du Minnesota || LNH|| 63|| 10|| 24|| 34|| 54|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|1973-1974|| North Stars du Minnesota || LNH|| 76|| 9|| 29|| 38|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1974-1975|| North Stars du Minnesota || LNH|| 37|| 4|| 20|| 24|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1974-1975|| Flames d'Atlanta || LNH|| 39|| 3|| 13|| 16|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1975-1976|| Flames d'Atlanta || LNH|| 76|| 8|| 21|| 29|| 92|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|1976-1977|| Flames d'Atlanta || LNH|| 66|| 1|| 16|| 17|| 63|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1977-1978|| Flames d'Atlanta || LNH|| 27|| 1|| 5|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1977-1978|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 51|| 6|| 12|| 18|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1978-1979|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 75|| 2|| 27|| 29|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1979-1980|| Kings de Los Angeles || LNH|| 63|| 2|| 9|| 11|| 32|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1980-1981 || Apollos de Houston  || LCH || 33|| 1|| 6|| 7|| 43|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1980-1981 || Bulls de Birmingham || LCH || 20|| 2|| 15|| 17|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1980-1981 || Stars d'Oklahoma City|| LCH || 17|| 0|| 3|| 3|| 16|| 3|| 0|| 1|| 1|| 9

| 796|| 58|| 224|| 282|| 945|| 36|| 4|| 2|| 6|| 67

Références

Voir aussi

Naissance en septembre 1948
Joueur canadien de hockey sur glace
Premier choix au total au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Apollos de Houston
Joueur des Bulls de Birmingham (LCH)
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Lloydminster